Eaton es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Eaton (condado de Brown, Wisconsin)
 Eaton (condado de Clark, Wisconsin)
 Eaton (condado de Manitowoc, Wisconsin)